Bako Sahakyan – politico karabakho
 Gevorg Sahakyan – lottatore armeno naturalizzato polacco
 Norayr Sahakyan – ex calciatore armeno
 Samvel Ter-Sahakyan – scacchista armeno